

Patronyme 

 Pierre-Antoine de Machy (1723-1807), graveur et peintre français ;
 Le Sieur De Machy, ou Demachy (), violiste et compositeur français.

Toponyme 

 Machy, commune française de l'Aube ;
 Machy, commune française de la Somme.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France